Thunderstruck – singolo degli AC/DC del 1990, dall'album The Razors Edge
 Thunderstruck – film del 2004 diretto da Darren Ashton
 Thunderstruck - Un talento fulminante – film del 2012 diretto da John Whitesell